Погребы () — село в Белоцерковском районе Киевской области Украины. До 17 июля 2020 года входило в состав Тетиевского района.

Численность населения 274 человека (на 2001 год).

Физико-географическая характеристика 
Находится на берегу Косовского водохранилища. Высота селения над уровнем моря — 245 метров. В Погребах установлен геодезический знак.

История 
Название происходит от погребов, в которых хранили оружие. По данным Лаврентия Похилевича (1864 год) вокруг села были древние могилы и валы. Проживал 401 житель, на реке Рось действовала крупчатая мельница (руины этого мельницы сохранились до сих пор). В 1777 году в Погребах была построена деревянная Онуфриевская церковь, принадлежавшая к беднейшему 7 классу.

В 1899 году вместо старой церкви была построена новая, также деревянная. В селе также была часовня. При церкви действовала церковно-парафильная школа.

В 1900 году владельцем села была Лидия Ивановна Всеволожская, а хозяйство арендовал Николай Антонович Стрийский. Кроме церкви, часовни и школы, в селе действовал вальцевая водяная мельница, на которой работало 12 мужчин, 1 раструсная водяная мельница и одна кузница.

В 1929 году в селе был организован колхоз имени Петровского. Председателем являлся Василий Данилович Ищенко. По свидетельствам очевидцев во время голода на Украине (1932—1933) в селе умерло 375 человек, включая 105 детей.

По состоянию на 1973 года село входило в состав Кошевского сельского совета (центр — село Кошев) Тетиевского района Киевской области.

В 2017 году был принят генеральный план села.

С 24 декабря 2017 года входит в состав Тетиевской общины.

Инфраструктура 
В селе действует магазин. В Погребах расположены объекты, занесённые в реестр памятников Украины — усадебный дом и памятник воинам-односельчанам.

Примечания 

Населённые пункты Тетиевского района